Питкевич — белорусская фамилия. Известные носители:

 Питкевич, Михаил Юрьевич (род. 1979) — депутат Государственной думы V созыва, сын Ю. Питкевича. 
 Питкевич, Юрий Степанович (род. 1951) — председатель правительства Удмуртской республики (2000—2014).